Shikoku kan syfta på:
 Shikoku – en av Japans fyra stora öar
 Shikoku (hundras) – en hundras
 Shikoku (film) – en skräckfilm
 4223 Shikoku – en asteroid